Вале́рий Авде́ев:
 Авдеев, Валерий Дмитриевич (1908—1981) — советский геоботаник.
 Авдеев, Валерий Николаевич (1948—2003) — поэт и прозаик.